Бабунски () — македонская фамилия. Известные носители:

 Бабунски, Бобан (род. 1968) — югославский и македонский футболист, тренер.
 Бабунски, Давид (род. 1994) — македонский футболист, полузащитник национальной сборной Македонии.